Алекса́ндр Арка́дьевич Бо́ндарь () — советский и российский футболист, функционер.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начинал в 1984 году в грозненском «Тереке». С 1989 по 1990 выступал в ростовском «Ростсельмаше», далее играл в московских клубах «Спартак» и «Динамо», однако каждый раз возвращался в Грозный. В первой половине 1990-х годов вследствие военных действий в Чечне «Терек» распался, а сам Бондарь транзитом через «Ротор» и «Динамо» из Ставрополя перешёл в «Ростсельмаш». В Ростове Бондарь и планировал завершить профессиональную карьеру, однако после крупного поражения от ЦСКА 19 сентября 1996 года Сергей Андреев, назвав Александра главным виновником поражения, перевернул планы футболиста. В 1999 году выступал за клуб Первого дивизиона «Волгарь-Газпром» из Астрахани. В 2001 году вернулся в возрождающий «Терек», где и завершил профессиональную карьеру.

Послеигровая 
После окончания профессиональной карьеры работал спортивным директором в «Тереке» (2003—2005) и в ростовском СКА (январь — апрель 2006). С 2007 по 2008 годы работал администратором клуба «Ника» из города Красный Сулин. В 2010 году (по июнь) администратор ставропольского «Динамо».

С июля 2019 года — администратор молодёжной команды ФК «Сочи».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Маккаби» Явне
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Волгарь»
Футбольные функционеры России